

Дуброво — село, Пуховицький район, Мінська область

Дуброво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Дуброво — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Дуброво — селище, Краснобродський міський округ, Кемеровська область
 Дуброво — присілок, Щолковський міський округ, Московська область